Röderhof ist der Name mehrerer Orte in Deutschland:

 Röderhof (Bad Belzig), Wohnplatz der Stadt Bad Belzig, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Röderhof (Bad Brückenau), Ortsteil der Stadt Bad Brückenau, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Röderhof (Diekholzen), Ortsteil der Gemeinde Diekholzen, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Röderhof (Huy), Ortsteil der Gemeinde Huy, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Röderhof (Imsbach), Weiler der Ortsgemeinde Imsbach im Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Röderhof (Leimen), Ortsteil der Ortsgemeinde Leimen, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Röderhof (Schöllkrippen), Ortsteil des Marktes Schöllkrippen, Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Siehe auch:

 Kriegerdenkmal Röderhof
 Röderscher Sattelhof
 Hof Röders
 Roderhof